Интернат:
 Школа-интернат
 Психоневрологический интернат
 
 Интернат (роман)
 Интернат (сериал)